Fjodorowski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Fjodorowski, Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra

 Fjodorowski (Kostroma), Weiler in der Oblast Kostroma
 Fjodorowski (Krasnodar), Weiler in der Region Krasnodar
 Fjodorowski (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Fjodorowski (Orenburg), Weiler in der Oblast Orenburg
 Fjodorowski (Stawropol), Weiler in der Region Stawropol
 Fjodorowski (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan
 Fjodorowski (Tula), Siedlung in der Oblast Tula
 Fjodorowski (Woronesch), Weiler in der Oblast Woronesch

Fjodorowski ist der Familienname von:
 Nikolai Michailowitsch Fjodorowski (1886–1956), russischer Mineraloge

Siehe auch:
 Fjodorowskaja (Begriffsklärung)